Huayllas bezeichnet folgende geographischen Orte in Bolivien:
 Huayllas (Cocapata), Ortschaft im Municipio Cocapata, Departamento Cochabamba
 Huayllas (Litoral), Ortschaft in der Provinz Litoral, Departamento Oruro
 Kanton Huayllas, Ortschaft im Municipio Cruz de Machacamarca, Departamento Oruro 

Siehe auch:
 Huaylas